Snookerns världsrankingpoäng 2014/2015 är de poäng som de professionella snookerspelarna samlat under snookersäsongen 2014/2015. Tillsammans med snookerns världsrankingpoäng 2013/2014 ligger de till grund för den första världsrankinglistan för säsongen 2015/2016.

Från och med säsongen 2014/2015 baseras rankingen på intjänade pengar istället för poäng. Siffrorna nedan är i tusentals pund.

Externa länkar
 2014/2015 Official Rankings (Revision One) Pro Snooker Blog
 2014/2015 Official Rankings (Revision Two) Pro Snooker Blog
 2014/2015 Official Rankings (Revision Three) Pro Snooker Blog
 2014/2015 Official Rankings (Revision Four) Pro Snooker Blog
 2014/2015 Official Rankings (Revision Five) Pro Snooker Blog
 2014/2015 Official Rankings (Revision Six) Pro Snooker Blog
 2014/2015 Official Rankings (End of Season) Pro Snooker Blog

Snookersäsongen 2014/2015